Бабошкин:
 Бабошкин — хутор в Александрово-Гайском районе Саратовской области.
 Бабошкин, Анатолий Васильевич (род. 1953) — российский государственный деятель.
 Бабошкин, Андрей Степанович (род. 1968) — российский футболист, игрок в мини-футбол.

См. также 
 Бабошкина